Агатон ( = „доброто“, Agathon) може да се отнася за:

 във философията „Доброто“
 Агатон (син на Приам), от Хекаба (Омир, Ilias 24.249, Bibliotheke des Apollodor 3.12.5)
 Агатон (син на Тирима), офицер на Александър Велики, командир на одриската конница (траки)
 Агатон от Пидна, военачалник на Александър Велики, комендант на замъка на Вавилон
 Агатон (син на Филота), заложник при Антигон I Монофталм през 313 пр.н.е.
 Агатон от Атина, древногръцки поет на трагедии в Древна Атина през 5 век пр.н.е.
 Агатон (архитект), древногръцки архитект на храма на Аполон в Делфи през 4 век пр.н.е.
 Агатон (керамист), гръцки керамист от Атина 5 век пр.н.е.
 Агатон от Самос, гръцки географ, пише за Скития и за реки
 Агатон, римски папа (678-681)
 Агатон, патриарх на Йерусалим (950–964)
 Агатон Чудотворец, православeн свeтия, монах на Печерския манастир, 13 век
 Агатон (1766–1767), роман от Кристоф Мартин Виланд(1733–1813).